Banca Națională a României (Román Nemzeti Bank)
 Bolgár Nemzeti Rádió